Miahuatlán es un topónimo de origen náhuatl que significa Junto a las flores del maíz. En México se puede referir a:

Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipio del estado de Oaxaca;
Miahuatlán de Porfirio Díaz, ciudad del estado de Oaxaca, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Miahuatlán (Veracruz), municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
Miahuatlán (Veracruz), localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cabecera del municipio anterior;
Municipio de San José Miahuatlán, municipio del estado de Puebla;
San José Miahuatlán, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Santiago Miahuatlán, municipio del estado de Puebla;
Santiago Miahuatlán, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.